Prozódie může odkazovat k:
 Prozódie (lingvistika)
 Prozódie (poezie)
 Prozódie (hudba)